Evan James, (1809-1878), poète gallois.
 Evan James, (né en 1990), joueur de football (soccer) canadien.